Dellasega ist der Familienname folgender Personen:

 Diego Dellasega (* 1990), italienischer Skispringer
 Roberto Dellasega (* 1990), italienischer Skispringer